Le championnat d'Uruguay est une compétition de football féminin.

La compétition

Palmarès

Bilan par club 
 9 titres : Rampla Juniors FC 
 6 titres : Nacional
 4 titres : Colón
 3 titres : Peñarol 
 2 titres : CA River Plate
 1 titre : Cerro, Defensor Sporting

Notes et références

Liens externes 
 rsssf

Championnat d'Uruguay féminin de football